Ney Band kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ney Band (ort i Iran), Kurdistan, 
 Nāy Band, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar